Estación Echeverría puede referirse a:
la estación Echeverría del metro de Santiago; o
la estación Echeverría del subte de Buenos Aires.